Hult ist als eine schwedische Form von Holt, ein ursprünglich ortsbezogener schwedischer Familienname.

Namensträger 
 Adam Hult (1870–1947), schwedischer Politiker
 Andreé Hult (* 1987), schwedischer Eishockeyspieler
 Bengt Hult (1917–2008), schwedischer Jurist
 Bertil Hult (* 1941), schwedischer Unternehmer und Milliardär
 Carl Gustaf Hult (1841–1912), schwedischer Militär und Politiker
 Christer Hult (* 1946), schwedischer Fußballspieler
 Ebba Hult De Geer (1882–1969), schwedische Geologin
 Hildur Hult (1872–1904), schwedische Künstlerin
 Jens Hult (* 1992), schwedischer Musiker
 Karl-Erik Hult (1936–2010), schwedischer Fußballtrainer
 Leif Hult (* 1946), schwedischer Fußballspieler
 Niklas Hult (* 1990), schwedischer Fußballspieler
 Nils Hult (* 1939), schwedischer Fußballspieler
 Olof Hult (1868–1958), schwedischer Medizinhistoriker
 Ragnar Hult (1857–1899), finnischer Vegetationskundler, Geograph und Universitätsprofessor
 Rasmus Hult (* 1984), schwedischer Squashspieler
 Robert Hult (1882–1950), schwedischer Architekt und Gestalter

Einzelnachweise 

Familienname
Schwedischer Personenname
Wohnstättenname